Le Comté de Trøndelag est un comté norvégien situé au centre du pays. Il est créé en 2018 de la réunion des deux anciens comtés de Nord-Trøndelag et Sør-Trøndelag.

Communes 
Le comté de Trøndelag est subdivisé en 38 communes (Kommuner) au niveau local :